Котис III (Cotys III) може да се отнася за:

 Котис III (одриси) – упр. ок. 270 пр.н.е.
 Котис III (сапеи) (VIII) – клиент-цар на одрисите 12–19 г.
 Тиберий Юлий Котис III (+ 235) – цар на Боспорското царство 227-234 г.